Buford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Buford Township (Arkansas)
 Buford Township (North Carolina)
 Buford Township (North Dakota)